Rižek se nanaša na:

 rižek, manjše riževo zrno
 rižek, preprost vzorec pri pleteninah